Makreelhaai, een geslacht van haaien
 Mako Iwamatsu, een Japans-Amerikaans acteur
 Makó, een kleine stad in comitaat Csóngrad in het zuidoosten van Hongarije
 Mako (Ethiopië), een plaats in Ethiopië
 Mako Komuro, een voormalige Japanse prinses
 Mako (district) een Japans district
 Mako (achtbaan), een achtbaan in SeaWorld Orlando
 Mako (dj)

Zie ook 
 Maco